Прва лига Грчке у сезони 2005/06 (званично Алфа Етники) било је 70 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке, последње под називом Алфа Етники, јер је од сезоне 2006/07 формирана суперлига. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2004/05. из лиге су испали, Арис из Солуна, Ерготелис из Ираклиона и Керкира са Крфа. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, Лариса из Ларисе, другопласирани Левадијакос из Ливадијеа и трећепласирани Акратитос из Атине.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се директно у групну фазу Лиге шампиона за сезону 2006/07, другопласирани иде у треће (последње) коло квалификација за Лигу шампиона. Клубови од трећег до петог мјеста, као и побједник Купа иду у последње коло квалификација за Куп УЕФА, док шестопласирани иде у Интертото куп. Уколико је побједник Купа завршио међу првих пет екипа, онда шестопласирани клуб иде у Куп УЕФА, а седмопласирани у Интертото куп. Из лиге испадају три последњепласиране екипе на крају сезоне.

Клубови у сезони 2005/06.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Олимпијакос се као првак пласирао у групну фазу Лиге шампиона 2006/07;
 АЕК се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Лигу шампиона 2006/07;
 Панатинаикос се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2006/07;
 Ираклис се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2006/07;
 Шкода Ксанти се пласирала у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2006/07;
 Атромитос се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2006/07;
 АЕ Лариса се пласирала у треће коло Интертото купа 2006;
 ПАОК је позицијом на табели изборио пласман у Куп УЕФА, али није на вријеме измирио дуговања и није добио лиценцу, тако да неће учествовати у европслим такмичењима.
 Ерготелис је нови прволигаш;
 Керкира је нови прволигаш;
 Арис је нови прволигаш;
 Левадијакос испада у Другу лигу;
 Калитеа испада у Другу лигу;
 Акратитос испада у Другу лигу.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2006/07.

Лига шампиона

Квалификације

Групна фаза 

 Олимпијакос је групну фазу Лиге шампиона завршио на последњем, четвртом мјесту и завршио је наступ у Европи за сезону 2006/07;
 АЕК је групну фазу Лиге шампиона завршио на трећем мјесту и такмичење наставља у елиминационој фази Купа УЕФА.

Куп УЕФА

Квалификације

Групна фаза 

 Панатинаикос је прошао групну фазу са првог мјеста.

Елиминациона фаза 

АЕК и Панаитакос су елиминиани у 1/16 финала Купа УЕФА и завршили учешће у европским такмичењима за сезону 2006/07.

Интертото куп

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу